Äskgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Äskgöl, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (2,8 ha)
Äskgöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun,

Se även
Äskegöl
Äskegyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn